Volksdorf (Hamburg), een stadsdeel van Hamburg
Volksdorf (metrostation), een station van de Hamburgse metro